Anna Aleksandrovna Timofeeva-Egorova (1918-2009) – aviatrice sovietica
 Irina Egorova (1940) – ex pattinatrice di velocità su ghiaccio sovietica
 Julija Egorova, propr. Julija Burdina, coniugata Egorova (1924) – ex cestista sovietica
 Ljubov' Egorova (1966) – ex fondista russa
 Ljubov' Nikolaevna Egorova (1880-1972) – ballerina russa
 Ljudmila Egorova (1931-2009) – ginnasta sovietica
 Ol'ga Egorova (1972) – ex mezzofondista russa
 Valentina Egorova (1964) – ex maratoneta russa